Campeonato Uruguayo de Fútbol 1999 puede referirse a:

 el campeonato 1999 de la Primera División;
 el campeonato 1999 de la Segunda División;
 el campeonato 1999 de la Liga Metropolitana Amateur.